Luksemburg:
 Waldhof – miejscowość

Niemcy:
 Waldhof – dzielnica Pfarrkirchen
 Waldhof – dzielnica Wolfsburga

Polska:
 Waldhof – część Wieszowy

Zobacz też:
 Waldhof-Falkenstein
 Waldhoff